Grad Lemberg je lahko:

 Grad Lemberg – Lemberg pri Novi Cerkvi
 Grad Lemberg – Lemberg pri Šmarju
 Grad Lemberg – Štajerska, Avstrija
 Grad Lemberg – Porenje - Pfalška, Nemčija

Glej tudi 

 Grad Lemberk – vas Lvová, Češka